Людвиг Гейгер:
 Гейгер, Людвиг Карл (1882—1966) — немецкий физик, сейсмолог.
 Гейгер, Людвиг Мориц (1848—1919) — немецкий филолог, писатель; сын Авраама Гейгера.